Сьомін () — російське прізвище. Відомі носії:
 Сьомін Дмитро Костянтинович (1983) — російський хокеїст.
 Сьомін Микола Васильович (1973) — російський хокеїст.
 Сьомін Олександр Валерійович (1984) — російський хокеїст.
 Сьомін Юрій Павлович (1947) — радянський/російський футболіст, тренер.

Російські прізвища